I Brentano sono una famiglia originaria di Tremezzo, inizialmente dedita al commercio e trasferitasi in Germania nel XVIII secolo.

Persone
Bettina Brentano von Arnim (1785-1859) – scrittrice tedesca
Clemens Brentano (1778-1842) – scrittore tedesco
Frantz Funck-Brentano (1862-1947) – storico francese
Franz Brentano (1838-1917) – filosofo tedesco e austriaco
Giuseppe Brentano (1862-1889) – architetto italiano
Heinrich von Brentano di Tremezzo (1904-1964) – politico e avvocato tedesco
Lujo Brentano (1844-1931) – economista tedesco
Théodore Funck-Brentano (1830-1906) – filosofo, sociologo e giurista francese
Anton Joseph von Brentano-Cimaroli (1741-1793) – generale austriaco

Edifici
Palazzo Brentano – edificio settecentesco di Corbetta, città metropolitana di Milano
Palazzo Brentano – Mezzegra

Altro
8054 Brentano – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1960
Scuola di Brentano – gruppo di filosofi e psicologi allievi di Franz Brentano